Peet ist der Familienname folgender Personen:

 A.W. Peet, kanadische theoretische Physikerin und Professorin an der University of Toronto
 Amanda Peet (* 1972), US-amerikanische Schauspielerin
 Bill Peet (1915–2002), US-amerikanischer Zeichner und Geschichtenschreiber
 Jamie Peet (* 1991), niederländischer Jazzmusiker
 John Peet (1915–1988), britischer Journalist
 Mal Peet (1947–2015), britischer Jugendbuchautor
 Stephen Peet (1920–2005), britischer Dokumentarfilmer
 Wayne Peet (* 1954), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:

 Peete
 Pete
 Piet